III (Bass Communion III или Bass Communion CDR) — третий студийный альбом Bass Communion, проекта музыканта и продюсера Стивена Уилсона, выпущенный в 2001 году. Является компиляцией оставшихся записей 1995—1999 годов, которые не были включены ни в один из предыдущих двух альбомов Bass Communion. Альбом был переиздан в 2008 вместе с II в двухдисковом издании, ограниченным 1200 копиями.

Список композиций

Заметки 
Three Pieces for Television: присутствует на компиляции Atmospherics
 «Sonar» под названием «Sonar»
 «Lina Romay» под названием «Night Creatures»
 «Grammatic Fog» под названием «The Fog»

Участники записи 
 Стивен Уилсон — все инструменты
 Тео Трэвис — саксофон на «Reformat Spiders»

Другие 
 Карл Гловер — фотография
 Aleph — графический дизайн

История релиза

Примечания